

Geografia
 Uj: fiume della Russia siberiana, affluente del Tobol
 Uj: fiume della Russia siberiana, affluente dell'Irtyš

Sigle 
 Union Jack – bandiera del Regno Unito
 University of Johannesburg – università sudafricana
 University of Judaism – università statunitense 
 Uniwersytet Jagiellonski – università polacca
 Umbria Jazz – festival musicale